est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine
 N-méthylméthanediamine ou (aminométhyl)méthylamine, numéro CAS 
 1,1-diaminoéthane ou éthane-1,1-diamine, numéro CAS 
 éthylènediamine ou 1,2-diaminoéthane, numéro CAS  ou 

 Ammonium
 2-azaniumylvinylammonium, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 Z-2-azaniumylvinylammonium, numéro CAS 
 E-2-azaniumylvinylammonium, numéro CAS 

 Hydrazine
 diméthylhydrazine, numéro CAS , mélange d'isomères
 1,1-diméthylhydrazine, numéro CAS 
 1,2-diméthylhydrazine, numéro CAS 
 éthylhydrazine, numéro CAS

Notes et références 
 http://www.molport.com/buy-chemicals/molecular-formula/C2H8N2